Terratrèmol de Chiapas de 2017 (7 i 8 de setembre de 2017)
 Terratrèmol de Puebla de 2017 (19 de setembre de 2017)